Public law steht für:
 Public law (Vereinigte Staaten), umstrittener Begriff eines eigenständigen Rechtsgebiets der Vereinigten Staaten
 Public law (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch:
 Öffentliches Recht
 Ius publicum europaeum